Гошо́вський (форма жіночого роду — Гошо́вська) — українське прізвище польського походження, , від назви відомого щонайменше з 1420 року старовинного бойківського села Гошів, .

Відомі носії 

 , псевд. Богун, Лемко, Захар (1898—1967) — комуністичний діяч (РКП(б), КПА, КПН, КПЗУ,  тощо), публіцист, історик, кавалер Золотого Хреста Заслуги Польщі (1946)
 Гошовський Богдан Данилович (1907—1986) — український письменник, редактор.
 Гошовська Валентина Андріївна — український політик, народний депутат України 2-го та 3-го скликань
 Гошовський Володимир Леонідович — український етномузиколог.
 Гошовський Володимир Сергійович — український політик, народний депутат України 4-го скликання.
 , , у 1864 змінив прізвище на зрусифіковану форму Goszowski (1833—1906) — унійний, згодом православний протопресвітер собору Різдва Пресвятої Богородиці у Холмі
 Миколай «Мороз» Гошо́вський з Гошо́ва гербу Сас,  (1778—1828) — сенатор краківський, професор Ягеллонського університету
 Гошовський Роман Володимирович ( 1971) — український футболіст і тренер
 Гошовський Сергій Володимирович — український вчений, організатор та керівник підприємств в галузі геологічних, геофізичних та екологічних досліджень, технологій інтенсифікації видобутку нафти й газу з використанням енергії вибуху, нетрадиційних джерел енергії, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії та академік Української нафтогазової академії, Заслужений працівник промисловості України, Почесний розвідник надр.
  (1904—1987) — польський історик
 Гошовський Юрій — останній (між 1667–1674 рр.) православний єпископ Перемиської єпархії

Примітки 

Українські прізвища